Выборы на Мальдивах в Народный меджлис прошли 6 апреля 2019 года. В результате победу одержала Демократическая партия, получившая 65 из 87 мест парламента.

Избирательный закон 
Меджлис Мальдив состоит из 87 депутатов, избираемых в одномандатных округах по мажоритарной избирательной системе. Перед выборами 2019 года количество мест в парламенте было увеличено с 85 до 87: два дополнительных места появились в столице Мале.

Результаты

Примечания 

Выборы на Мальдивах
2019 год на Мальдивах
Мальдивы